Johannes Bochmann ist der Name folgender Personen:

* Johannes Bochmann (Maler) (* 1922), deutscher Maler 
 Johannes Bochmann (Politiker) (1899–1977), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer